A magyar U19-es labdarúgó-válogatott Magyarország 19 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a Magyar Labdarúgó-szövetség irányít. Ezen korosztály magyar válogatottja még az UEFA előtti ifjúsági európai csapatoknak megrendezett tornáját 1953-ban nyerte meg először. 1960-ban már az UEFA égisze alatt megrendezett tornán szereztek aranyérmet, miután a román válogatottat győzték le 2–1 arányban. Ezt a bravúrt 1960-ban is sikerült megismételni. Az 1976-os döntőben a Szovjetunió válogatottja ellen 1–0-s vereséget szenvedett a csapat, azonban 1984-ben Moszkvában a döntetlennel végződő finálé után a büntetőpárbajban 3–2-es végeredménnyel már a negyedik aranyérmét vehette át a magyar korosztályos válogatott. 1990-ben és 1992-ben a csapat a negyeddöntőig jutott, míg 1993-ban, 1995-ben, 1996-ban és 1997-ben csak a csoportkörökig sikerült eljutniuk.

Történet 
Az alábbi táblázat az U18-as és U19-es korosztály labdarúgó-Európa-bajnokságon való részvételeit sorolja fel. Az utolsó U18-as korosztálynak megrendezett torna 2001-ben volt Finnországban. Az első U19-es torna 2002-ben volt Norvégiában.

<div id="1985HUN">1 Csak a csoportköröket játszották le. A magyar csapat a csoportjában első lett.
<div id="1985HUN">2 Csak a csoportköröket játszották le. A magyar csapat a csoportjában első lett.
<div id="2020HUN">3 Csak a csoportköröket játszották le. A magyar csapat nem jutott be az elitkörbe.

Jelenlegi keret 
Vezetőedző:  Michael Boris

Csapatkapitány: Szalai András

A következő 21 játékost nevezte a magyar szövetség a Skót U19-es labdarúgó-válogatott elleni 2017. március 27-i mérkőzésre.

Keret

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Válogatott mérkőzések és gólok száma: összes (U19)
Utolsó frissítés: 2017. november 1.május 12.
Forrás:

A bő keret tagjai 
A következő játékosok tagjai voltak az elmúlt 12 hónap mérkőzéseire kijelölt kereteknek.

Lásd még 
 U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság
 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság
 Magyar U21-es labdarúgó-válogatott
 Magyar labdarúgó-válogatott

Hivatkozások

Külső hivatkozások 
 Magyar Labdarúgó Szövetség
 uefa.com U-19 Európa-bajnokság

U19
U19-es labdarúgó-válogatottak